Benedetto Croce, een Italiaans filosoof en politicus
Croce (Corsica), een gemeente in Corsica
Croce (geslacht), een geslacht van netvleugeligen